Amélie Grözinger (* 1982 in Regensburg) ist eine deutsche Künstlerin.

Leben 
Zunächst studierte sie von 2002 bis 2004 Philosophie und Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Dem folgte ein dreijähriges Modedesign-Studium am Lette-Verein Berlin. Die in Berlin lebende und arbeitende Künstlerin hat sich die Techniken der Bildhauerei selbst angeeignet. Grözinger verwendet „Materialien wie Papier, Styropor, Gips oder Harz, die sie  mit Fundstücken wie Ästen und Stämmen kombiniert … Die Skulpturen scheinen pflanzenartig in den Raum hineinzuwachsen …“.

Ausstellungen (Auswahl) 
 2014: „Imprints of Solid Matter“ (Einzelausstellung), Diehl Cube, Berlin
 2014: „Mensch und Maschine“ (Gruppenausstellung), Skulpturen-Triennale in Bingen am Rhein
 2014: „rip, cut - grow“ (Gruppenausstellung), Dritte Berlin Art Week
 2013: „Mixed Signals Part II“ (Gruppenausstellung), Kunstverein Ulm
 2013: „My fear is your desire“, (Gruppenausstellung), Kunstraum Schau Fenster, Berlin
 2013: „Mixed Signals/Part I“, (Gruppenausstellung), Haus am Kleistpark, Berlin
 2012: „Ich habe einen neuen Tanz“ (Gruppenausstellung), Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin (9 Jahre Party Arty)
 2011: „Black Beauty – White Swan“, Wendt + Friedmann Galerie, Berlin
 2011: „Abstrakt-Skulptur“ (Gruppenausstellung), Georg-Kolbe-Museum, Berlin
 2011: Gruppenausstellung, Galerie Patrick Ebensperger, Graz, AT
 2011: „Radical Adults“ (Gruppenausstellung), Barbera Seiler Galerie, Zürich, CH
 2010: „Default Values“, Wendt + Friedmann Galerie, Berlin
 2010: „radical adults“ (Gruppenausstellung), Forgotten Bar, Berlin
 2010: „Viehl Dolkers“ (Gruppenausstellung), Volker Diehl Galerie, Berlin
 2009: „On Paper“ (Gruppenausstellung), Wendt + Friedmann Galerie, Berlin

Weblinks
 Die Monopol Watchlist von Frederyke Ebert, Monopol

Einzelnachweise 

Bildhauer (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1982
Frau